A Fed Cup de  1987 foi a 25º edição do torneio de tênis feminino mais importante por nações, 32 equipes participaram do Grupo Mundial, com a Alemanha Oriental ganhando na final dos Estados Unidos.

Ligações Externas 
 Página oficial da Fed Cup

Fed Cup
1987 no tênis